Die 1. Amateurliga Südbaden 1975/76 war die 26. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der FC Villingen, der sich in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd in der Gruppe Baden-Württemberg nicht gegen die anderen Amateurmeister durchsetzen konnte und nur den 4. Platz unter den vier teilnehmenden Mannschaften dieser Gruppe erreichte. Der SV Bühlertal, der FC Singen 04 und der 1. FC Rheinfelden mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der SC Pfullendorf, der SV Kirchzarten und der VfB Gaggenau.

Für Südbaden nahm der Freiburger FC an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1976 teil, scheiterte im Viertelfinale an Hessens Teilnehmer VfR OLI Bürstadt.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1975
Fußballsaison 1975/76